Maliga Pál (1913–1987) kertészmérnök
Maliga Pál (1946–) növénygenetikus